Gugg steht für:
 Rupert Gugg & Söhne, ein ehemaliger österreichischer Feuerlöschgerätehersteller

Personen:
 Gugg (Familie), Salzburger Glockengießerdynastie
 Franz Xaver Gugg (1921–2003), Vorreiter und Förderer der Homosexuellenbewegung in Wien
 Friedrich Gugg (1896–1977), österreichischer Politiker
 Hugo Gugg (1878–1956), deutscher Landschaftsmaler

geographische Objekte:
 Gugg (Gemeinde Mittersill), Ort bei Mittersill, Oberpinzgau, Land Salzburg
 Kultur im Gugg, Veranstaltungsort in Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gug
 Guck